A Equipe Ruandesa de Copa Davis representa Ruanda na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Rwandaise de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Ruandesa)

Ruanda